Лас Палмас Дос има више значења:

 Лас Палмас Дос (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Палмас Дос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику